

Cinema 
 Ragazze nel pallone (Bring It On) – film del 2000 diretto da Peyton Reed

Musica 
 Bring It On! – album di James Brown del 1983
 Bring It On – album dei Gomez del 1998
 Bring It On – singolo dei Gomez del 1999
 Bring It On – album di Keith Harling del 1999
 Bring It On! – album dei Machine Gun Fellatio del 2000
 Bring It On – singolo di Alistair Griffin del 2003
 Bring It On – album di Alistair Griffin del 2004
 Bring It On! – album degli HorrorPops del 2005
 Bring It On – album di Kevin Fowler del 2007
 Bring It On – singolo di Lenny Kravitz del 2007
 Bring It On – album di Kaci Battaglia del 2010
 Bring It On – singolo degli Hard-Fi del 2011